El término Forrest Gump puede referirse a:
Forrest Gump (banda sonora), banda sonora de la película de 1994.
Forrest Gump (libro), novela de 1986.
Forrest Gump (película), película de 1994 basada en la novela.
Forrest Gump (personaje), protagonista de la novela y la película homónimas.